Greßler ist der Familienname folgender Personen:

 Julius Greßler (1877–1946), deutscher Lehrer und Politiker (DDP, DStP), MdL Preußen
 Kornelia Greßler (* 1970), deutsche Schwimmerin